Костюшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Костюшино — посёлок в Андреапольском районе Тверской области.
 Костюшино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Костюшино — село в Бежецком районе Тверской области.
 Костюшино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Костюшино — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Костюшино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.